Koene ist der Familienname folgender Personen:

 Francis Koene (1899–1935), niederländischer Violinist
 Net Koene (* 1946), niederländische Linguistin und Philosophin
 Peter Koene (1948–2013), niederländischer Liedermacher und Sänger